Hrvatski teniski savez
Hrvatska težačka stranka
Home Team Sports, bivša američka športska mreža
High-Throughput-Screening, metoda za znanstveno pokusno mjerenje